Castel-Branco ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Nuno Castel-Branco (* 1960), mosambikanischer Politikwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, Hochschuldozent, Publizist und Menschenrechtsaktivist
 João Roiz de Castel-Branco († 1515), portugiesischer Dichter der Renaissance